Snaphaan (munt); een 16e-eeuwse zilveren Nederlandse munt
 Snaphaan (wapen); een gladloops vuursteengeweer
 Snaphaanslot; ontstekingsmechanisme voor een vuurwapen